języki retoromańskie (podgrupa języków romańskich)
 język romansz (język używany w Szwajcarii, należący do języków retoromańskich)